Голдин — фамилия; в русском языке имеет женскую форму Голдина.

Известные носители 
 Голдин, Владислав Иванович (род. 1951) — российский историк, доктор наук, профессор.
 Голдин, Даниэль (род. 1940) — руководитель НАСА.
 Голдин, Клаудия (род. 1946) — американская экономист.
 Голдин, Нан (род. 1953) — фотохудожница, США.
 Голдин, Николай Васильевич (1910—2001) — советский министр, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР.

Голдина 
 Голдина, Римма Дмитриевна (род. 1941) — советский и российский археолог, доктор исторических наук, профессор.

См. также